Giuntoli ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Giuntoli (1913–1981), italienischer Fußballspieler
 David Giuntoli (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Neil Giuntoli (* 1959), US-amerikanischer Filmschauspieler